Alexander Cambridge, 1:e earl av Athlone, född den 14 april 1874, död den 16 januari 1957, känd som Prins Alexander av Teck till 1917, var en medlem av den brittiska kungafamiljen. 

Han var son till Franz, hertig av Teck och hans hustru, prinsessan Mary Adelaide av Cambridge samt bror till Mary av Teck, senare drottning av Storbritannien.

Biografi
Prins Alexander gifte sig 1904 på Windsor Castle med prinsessan Alice av Albany (1883-1981), dotter till prins Leopold, hertig av Albany och hans hustru Helene av Waldeck och Pyrmont.

Han avsvor sig sin tyska prinstitel och erbjöds istället pärsvärdigheterna earl av Athlone och viscount Trematon 1917 av svågern Georg V av Storbritannien, som då avskaffade alla tyska titlar på grund av de anti-tyska stämningar som då rådde i Storbritannien. Eftersom Alexander inte hade någon överlevande son som kunde efterträda honom dog dock titeln ut med honom.

Earlen av Athlone var Sydafrikas generalguvernör från 1924 till 1930, där han efterträdde sin hustrus kusin prins Arthur av Connaught. Senare tjänstgjorde han som Kanadas generalguvernör under andra världskriget från 1940 till 1946.

Barn 
 May av Teck (1906-1994), gift med Henry Abel Smith (1900-1993) och känd som Lady May Abel Smith.
 Rupert Cambridge, viscount Trematon (1907-1928), död av blödarsjuka.
 Maurice av Teck (f. och d. 1910)

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

Storbritanniens kungligheter
Huset Windsor
Huset Württemberg
Sydafrikas generalguvernörer
Kanadas generalguvernörer
Riddare av Strumpebandsorden
Födda 1874
Avlidna 1957
Män